Auburn Center ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Auburn Center (Crawford County, Ohio)
 Auburn Center (Geauga County, Ohio)
 Auburn Center (Pennsylvania)